Rumpelgraben ist ein Gewässername:

 Rumpelgraben (Itz), rechter Zufluss der Itz vor Mürsbach, Markt Rattelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Rumpelgraben (Schwarzer Graben), linker Zufluss des Schwarzen Grabens (zum Stefansfelder Kanal, zur Salemer Aach) bei Weildorf, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg